Silt'e peut désigner :
 les , une population du sud de l'Éthiopie ;
 le , leur langue.

 la zone Silt'e, une subdivision de la région Sud ;
 le woreda Silt'e, un district dans cette zone ;
 Silte, ou Worabe, une localité dans ce district.

D'autre part, 
 Silte, un village de l'île suédoise de Gotland.